

Sigle 
 Opera Nazionale Balilla – istituzione fascista a carattere parascolastico
 Ordine nazionale dei biologi
 Österreichische Nationalbibliothek – Biblioteca nazionale austriaca

Codici 
 ONB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ononge (Papua Nuova Guinea)
 onb – codice ISO 639-3 della lingua lingao